El término Bias hace referencia a varios artículos según su traducción.

Taxonomía 
 Bias, género monotípico de ave.

Lugares en Francia
 Bias, comuna francesa situada en Landas].
 Bias, comuna francesa situada en Lot y Garona.